Zkratka GWT může označovat:
 Sylt (letiště) (IATA kód)
 Google Web Toolkit
 Great Wall Technology

Zkratky